Рассадино — название населённых пунктов в России:

 Рассадино — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Рассадино — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Рассадино — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.